Waterville (Iowa)
 Waterville (Irlanda), localitat irlandesa del Comtat de Kerry
 Waterville (Kansas)
 Waterville (Maine)
 Waterville (Minnesota)
 Waterville (Nova York)
 Waterville (Ohio)
 Waterville (Vermont)
 Waterville (Washington)
 Waterville Valley, localitat estatunidenca de Nova Hampshire